Boumeester ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Boumeester (1904–1971), niederländische Kunstmalerin
 Cornelis Boumeester (~1652–1733), niederländischer (?) Marienmaler
 Huibert Boumeester (1900–1959), niederländischer Ruderer

Siehe auch:
 Bouwmeester